Шарль-Луи де Бофремон (; 1614 — сентябрь 1682), маркиз де Мексимьё, Листене и Клерво — военный и государственный деятель Испанской империи.

Биография 

Сын Клода де Бофремона, маркиза де Мексимьё, губернатора Франш-Конте, и Маргериты де Полиньи.

Виконт де Мариньи, сеньор и барон де Се, Трав, Дюрн, Монсожон, Шарье, Пюси, Монне, Ранс, Ресен, и прочее. Великий бальи Аваля.

В 1656 году в ранге генерал-сержанта привел во Фландрию четыре полка пехоты и два полка кавалерии, набранных им на службу Его католического величества, и участвовал в битве при Сен-Венане.

В 1670 году пожалован в рыцари ордена Золотого руна.

После завоевания Франш-Конте войсками Людовика XIV перешел на сторону французов. В 1674 году командовал полком своего имени (полк Листене), сражался под командованием маршала Тюренна в битве при Энтцхайме, близ Страсбурга, где был ранен.

В 1681 году, после смерти Филиппа-Эжена де Горрево, герцога де Пон-де-Во, не оставившего наследников, Бофремон инициировал процесс о наследстве, заявив о правах, доставшихся ему от бабки, Клодин де Вильмюль. Эта тяжба продолжалась более тридцати лет, уже при наследниках маркиза.

Составил завещание 5 апреля 1682, и умер в сентябре того же года.

Семья 

1-я жена: Мари де Ваттевиль. При заключении брака ввела будущего супруга в заблуждение, не сообщив, что ранее уже приняла монашеский обет. Брак был аннулирован.

Сын:

 Луи де Бофремон, сеньор д'Эстиваль. Был признан законным ребенком, поскольку его отец не знал об обмане своей жены. Тем не менее, Шарль-Луи де Бофремон, не простивший бывшую жену, отказался признать ее сына своим основным наследником, и отказал ему сравнительно небольшие владения, состоявшие, в основном, из сеньории Эстиваль. Луи де Бофремон по этой причине «умер от огорчения», оставив двух сыновей, обосновавшихся в Венгрии, и дочь, вышедшую замуж за трансильванского принца.

2-я жена (контракт 30.04.1640): Луиза-Франсуаза де Вьен де Бофремон, маркиза де Листене, двоюродная сестра, дочь Жоашена де Бофремона, маркиза де Листене, и Маргериты де Ри де Ла-Палю. Благодаря этому браку было завершено объединение семейных владений.

Дети:

 Фердинанд де Бофремон (ум. 1657), маркиз де Листене, капитан кавалерии, умер от раны, полученной в битве при Сен-Венане
 Клод-Поль де Бофремон (ум. 1674). Назначен аббатом Люксёя, покинул монастырь после смерти старшего брата. Стал маркизом де Листене, почетным дворянином Дольского парламента, великим бальи Аваля, полковником пехотного и драгунского полков, и рыцарем бургундского ордена Святого Георгия (1664). Умер от раны, полученной 4 октября 1674 в битве при Сен-Франсуа, близ Страсбурга.
 Жан-Батист-Жозеф-Иасент де Бофремон. Каноник метрополитенской церкви Безансона, аббат Люксёя и коадъютор аббатства Сен-Поль. Оставил церковные бенефиции ради военной службы, и по завещанию отца стал основным наследником, но вскоре умер в возрасте 22 лет.
 Пьер II де Бофремон (1662—1685), маркиз де Листене и Клерво. Жена (1681): Мари де Барр, дочь Бернара де Барра, маркиза де Мирбо, и Антуанетты де Боклер
 Шарль-Эмманюэль де Бофремон (ум. 27.06.1733, Се-сюр-Сон), аббат Люксёя и Сен-Поля в Безансоне. Приказал разрушить замок Се-сюр-Сон, построенный Клодом де Бофремоном, епископом Труа, и заново отстроил его в современном вкусе и с роскошью королевских резиденций.
 Клод-Луиза-Тереза де Бофремон, монахиня-визитантка в Гре
 Доротея де Бофремон, монахиня-аннунциатка в Нозеруа
 Дель де Бофремон (ум. 1705, Париж), не замужем
 Мари-Элеонора де Бофремон (ум. 3.12.1681), должна была стать канониссой в Ремирмоне, но умерла в возрасте 17 лет

Примечания

Литература 

 
 Dunod de Charnage F. I. Histoire du second royaume de Bourgogne, du comté de Bourgogne sous les rois Carlovingiens, des III et IVe royaumes de Bourgogne, et des comtes de Bourgogne, Montbéliard et Neufchatel (Histoire des Séquanois et de la province séquanoise: des Bourguignons). T. II. — Dijon: De Fay, 1737, pp. 510—511

Ссылки 

 
 

Участники Голландской войны
Генералы Испании
Офицеры Франции
Шарль-Луи де